Anagnóstis Makrypoukámisos ou Makripoukámisos (), était un homme politique grec qui participa à la guerre d'indépendance grecque.

La famille Makrypoukámisos était originaire de la région de Nauplie. Anagnóstis Makrypoukámisos fit une carrière politique et fut élu du Péloponnèse à l'assemblée nationale d'Astros.

Sources 
 , 62
  

Date de naissance incertaine (XVIIIe siècle)
Député à l'assemblée nationale d'Astros
Date de décès incertaine (XIXe siècle)